Cáiser — título usado pelos soberanos do Sacro Império Romano-Germânico e do Império Alemão

Futebolistas 
Franz Beckenbauer — futebolista alemão, conhecido como der Kaiser
Carlos Kaiser — suposto futebolista brasileiro

Marcas 
Kaiser (cerveja)
Kaiser Motors

Outros 
Kaiser (sobrenome) — sobrenome de origem germânica
Kaiser Chiefs — banda britânica  de indie rock e britpop
Kaiserslautern — cidade no sul do estado da Renânia-Palatinado (Rheinland-Pfalz) na Alemanha
1694 Kaiser — asteroide
Cervejarias Kaiser — antiga cervejaria brasileira

Desambiguações de antropônimos